Bill Thomas (1921-2000) – amerykański kostiumograf
 Bill Thomas (ur. 1941) – amerykański polityk